Bourdieu ist der Familienname folgender Personen:

 Pierre Bourdieu (Bergsteiger) (1895–1969), Bergsteiger
 Pierre Bourdieu (1930–2002), französischer Soziologe und Sozialphilosoph
 Emmanuel Bourdieu (* 1965), französischer Schauspieler und Dramaturg
 Mathilde Bourdieu (* 1999), französische Fußballspielerin